Кроссли ():
 Кроссли, Джефф (1921—2001) — британский автогонщик.
 Кроссли, Марк (род. 1969) — англо-валлийский футболист, вратарь.
 Кроссли, Пол (род. 1944) — британский пианист.